Кралство Полша може да се отнася за някое от следните понятия.

 Кралство Полша (1025 – 1385) на Пиастката династия
 Обединено кралство Полша (1320 – 1385)
 Кралство Полша (1385 – 1569) на Ягелонската династия
 Кралство Полша (1569 – 1791), съставна част от Жечпосполита
 Полско кралство / Конгресна Полша (1815 – 1831), съставна част от Руската империя
 Кралство Полша (1916 – 1918), предложена съставна част от Германската империя